Јоховица може да се односи на:

 Јоховица (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Јоховица (Петњица), насеље у општини Петњица, Црна Гора
 Јоховица (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација БиХ, БиХ